Энанса́ль (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ламбаль. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22077.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 360 км к западу от Парижа, в 75 км северо-западнее Ренна, в 25 км к востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 169 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 663 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 497 были экономически активными, 166 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 72,6 %). Из 497 активных работали 461 человек (257 мужчин и 204 женщины), безработных было 36 (14 мужчин и 22 женщины). Среди 166 неактивных 57 человек были учениками или студентами, 64 — пенсионерами, 45 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Гранитный крест на кладбище (XV век). Исторический памятник с 1964 года
 Церковь Св. Иоанна Крестителя

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор